Andrea Preuss – calciatore italiano
 Anke Preuß – calciatrice tedesca
 Arthur Preuss – giornalista, scrittore e editore statunitense
 Christoph Preuß – ex calciatore tedesco
 Josefine Preuß – attrice tedesca
 Franziska Preuß – biatleta tedesca
 Paul Preuss – alpinista austriaco